Mount Paterson ist der Name folgender Berge:
 Mount Paterson (Rockefeller Mountains) in den Rockefeller Mountains, Antarktika
 Mount Paterson (Südgeorgien) auf Südgeorgien, Südatlantik